Двойна́я за́пись — способ ведения бухгалтерского учёта, при котором каждое изменение состояния средств организации отражается по крайней мере на двух бухгалтерских счетах, обеспечивая общий баланс.

Принцип двойной записи 
Каждый факт хозяйственной жизни должен быть отражен непременно дважды: по дебету одного счета и по кредиту корреспондирующего с ним счета.

Каждый учётный счёт (регистр) состоит из двух частей: де́бета (левая сторона) счёта и кре́дита (правая сторона). В соответствии с одним из определений, дебет есть увеличение в счетах имущества и уменьшение в счетах чистого имущества, а кредит есть уменьшение в счетах имущества и увеличение в счетах чистого имущества. Основным принципом учёта при этом является выполнение в любой момент времени равенства (уравнения баланса):

Активы = Пассивы (причём последние равны сумме обязательств и капитала).

Активы отражают информацию (состав и стоимость) имущества и имущественных прав организации на определённую дату. Пассивы указывают на источники возникновения активов.

Для этого каждая двойная запись — проводка — изменяет или обе эти части, или одновременно увеличивает и уменьшает одну из них, обязательно сохраняя баланс. Увеличение активов отражается в дебете счетов, увеличение пассивов в их кредите. Действует закон сохранения: сумма дебетов всех счетов всегда равна сумме их кредитов (обеспечивая нулевое общее сальдо). Это позволяет легко контролировать правильность: если нет баланса, то где-то в учёте была допущена ошибка.

Например, когда учредитель внёс в уставный капитал 10 тыс. руб., это означает, что у компании появились активы (денежные средства) и обязательства перед учредителем. Будет сделана такая (двойная) запись:

Дт «Денежные средства» — Кт «Уставный капитал» (по 10 тыс. руб.)

Главное: метод двойной записи позволяет отследить источники получения и направления расходования средств: например, расходование денежных средств (отражаемое по кредиту счёта «Денежные средства») сопровождается сокращением кредиторской задолженности (в дебете счёта «Кредиторская задолженность») или увеличением сумм выданных авансов (в дебете счёта «Авансы выданные»). Также это позволяет через бухгалтерский баланс показать сводное финансовое положение организации.

История 
Первое применение двойной записи в истории человечества зафиксировано у инков: она применялась в кипу — универсальной и всеобъемлющей системе передачи и анализа статистической информации и принятия основанных на ней решений, охватывавшей всю их империю Тауантинсуйу.

Метод двойной записи независимо был изобретён в Корее во времена династии Корё (935—1392) в XI или XII столетии.

Первым известным человеком, использовавшим этот метод в Европе, был , флорентийский купец; сохранились отдельные записи, которые он вёл в  для одного из подразделений компании Джованни Фарольфи в городе Салон-де-Прованс. Старейшие сохранившиеся бухгалтерские книги в Европе, сделанные методом двойной записи, относятся к 1340 году (счета казначейства Генуэзской республики). К концу XV века банкиры и торговцы Флоренции, Генуи, Венеции и Любека широко использовали этот метод. Систематическое изложение принципа двойной записи в Европе связывают с именем итальянского монаха и математика Луки Пачоли (1445—1517), который описал его в своей книге «Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita» (1494), а развитие эти принципы получили в трудах итальянского математика Джероламо Кардано (1501—1576) и фламандского математика и механика Симона Стевина (1548—1620). Историк бухгалтерского учета Я. В. Соколов указывает при этом, что в книге Л. Пачоли не было теории учета и не было науки: он только описал учетную процедуру. Двойная запись органически невозможна без единого обобщающего измерителя; следовательно, необходимым условием ведения бухгалтерского учета по принципу двойной записи является ведение учета в денежном (стоимостном) выражении.

Ошибки учёта: методы их выявления и исправления при двойной записи 
Распространённые виды ошибок:
 Неверная сумма
 Неверная корреспонденция (неверные счета)

Способы исправления:
 Дополнительная запись (дополнительная проводка)  — используется в том случае, когда ошибка прошла по сразу по двум счетам (т. е. корреспонденция счетов верна), но указанная в проводке сумма меньше правильной. Тогда делается дополнительная запись с той же корреспонденцией счетов, но на недостающую сумму.
 Красное сторно — может использоваться как в том случае, когда ошибка в указании корреспонденции счетов, так и в том случае, когда корреспонденция верна, но произошло завышение в сумме операции. В первом случае, запись сначала повторяют красным цветом (в той же сумме), а затем вносят (обычным, черным цветом) в регистры проводку с правильной (верной) корреспонденцией счетов. Во втором случае красным цветом вносится (по тем же счетам) проводка на сумму завышения (что, соответственно, снижает сумму проводки до требуемой). Таким образом, красное сторно является для бухгалтерского учета аналогом отрицательных чисел.
 Корректурный — применяется для исправления вовремя обнаруженных описок: неверный текст и/или цифра зачеркиваются, сверху пишется (и потом заверяется) правильное значение и/или текст.

Проблемы принципа двойной записи

Инфляция искажает финансовые результаты, отражаемые в учёте 
По мнению некоторых специалистов это недостаток метода. Но по МСФО (стандарты 29 и 36) эта проблема вполне решается методами переоценки, правда, при этом допустимы разные варианты учёта (есть неоднозначность).

«Забалансовые» счета 
Такие счета не участвуют в балансе (не являются активами или обязательствами организации в соответствии с применимыми правилами бухгалтерского учёта). Они допускаются в России и отражаются простой записью, но учёт по МСФО такого не допускает в принципе.

Примеры:
 стоимость ценностей, принятых на ответственное хранение,
 величина банковских гарантий (используются при смене таможенного режима грузов).
Поступление на забалансовый счёт отражается только по дебету счёта, выбытие — только по кредиту.

Границы применимости двойной записи 
Как указывает Я. В. Соколов, двойная запись может создавать иллюзию правильности там, где её (правильности) может не быть, поскольку принцип двойной записи может гарантировать лишь верность записи разносимых по счетам данных, но не верность самих данных. При этом Соколов выделяет шесть типов возможных ошибок, от которых не способна уберечь двойная запись:

 Пропуск операции в бухгалтерском учете (запись в принципе не была внесена в учетные регистры).
 Повторение операции (одна и та же операция была внесена в регистры несколько раз).
 Запись операции на неправильных счет плана счетов бухгалтерского учета (ошибочное отражение операции).
 Неправильная оценка факта хозяйственной жизни.
 Запись по дебету счета (вместо кредита) и, соответственно, по кредиту (вместо дебета) корреспондирующего счета.
 Арифметическая ошибка при внесении записи в регистры.

См. также 
 Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)
 Бухгалтерский учёт

Примечания 

Бухгалтерский учёт
Достижения инков